

Patronyme 

 Arthur Edward Barstow (1888-1942), officier de l'armée indienne britannique,
  (1963-), journaliste américain,
  (1784-1865), homme politique américain,
  (1783-1852), homme politique américain,
  (1893-1941), officier de l'armée britannique et frère d'Arthur Edward Barstow,
  (1832-1913), homme politique américain,
 Josephine Barstow (1940-), soprano anglaise,
  (1928–2011), romancier anglais,
 Susie M. Barstow (1836-1923), peintre américaine,
  (1857-1934), illustratrice américain,
  (1883-1969), membre du Parlement britannique de 1941 à 1950,
  (1813-1865), troisième gouverneur du Wisconsin.

Toponyme 
Barstow peut désigner :
 Barstow, commune de Californie, aux États-Unis ;
 Barstow, commune du Texas, aux États-Unis ;
 Barstow, CDP de l'État de Washington, aux États-Unis.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis